Chiesa di San Giovanni di Dio, a Foggia
Chiesa di San Giovanni di Dio, a Lecce